Blue Murder (newwaveband), een Nederlandse band
Blue Murder (rockband), een Amerikaanse band
Blue Murder (televisieserie), een Engelse politieserie
Blue Murder (Canadese televisieserie), een Canadese televisieserie
Blue Murder (Britse rockband), een Britse rockband